

Ворошилово — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Ворошилово — селище, Можайський район, Московська область